Джей-лига 2006 Дивизион 1 — 14-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Сезон начался 4 марта и завершился 2 декабря 2006 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Касива Рейсол», «Токио Верди» и «Виссел Кобе». Их заменили «Киото Санга» и «Ависпа Фукуока», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Джей-лиге 2 2006, а также «Ванфоре Кофу», победивший «Касиву Рейсол» в стыковых матчах.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

См. также 
 Вторая лига Японии по футболу 2006

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги  

Япония
2006
Спорт в Японии в 2006 году